

Patronyme 
Laurent Haulotte (né en 1968), journaliste belge

Entreprise 
 Haulotte Group, société française de construction d'engins de chantier